A National Basketball Association 1953–1954-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 8. szezonja volt. A győztes a Minneapolis Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Syracuse Nationals ellen.

Az Indianapolis Olympians megszűnt, a csapatok számra 9-re csökkent.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió elődöntő 
Az alapaszakasz első három csapata két forduló körmérkőzéseket játszott egymással. Az első két csapat jutott a divíziódöntőbe. A második Minneapolis–Rochester mérkőzést törölték.

Divíziódöntő

Díjak 
Az év újonca: Ray Felix

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Cousy
Vezetőedzők: Joe Lapchick (Kelet), John Kundla (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba